Atasu może dotyczyć:
 Atasu – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Atasu – miasto we wschodnim Kazachstanie, w obwodzie karagandyjskim